Llista dels 339 municipis del departament francès de l'Ardecha (07).

Ardecha